Albert Weber – calciatore tedesco attivo fino al 1930
 Albert Weber – calciatore svizzero attivo fino al 1904